Guaminí kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Guaraní, kommun, Misiones, 
 Partido de Guaminí, kommun, Buenos Aires, 
 Guaminí (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar